Sofya Zhuk  era la campionessa in carica del Torneo di Wimbledon 2015 - Singolare ragazze, ma non ha preso parte a questa edizione.

Anastasia Potapova ha conquistato il titolo battendo in finale Dayana Yastremska con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Olesya Pervushina (semifinale)
  Rebeka Masarova (terzo turno)
  Amanda Anisimova (terzo turno)
  Anastasia Potapova (campionessa)
  Kayla Day (semifinale)
  Bianca Vanessa Andreescu (terzo turno)
  Dayana Yastremska (finale)
  Sofia Kenin (quarti di finale)

  Usue Maitane Arconada (quarti di finale)
  Olga Danilović (terzo turno)
  Yuki Naito (primo turno)
  Katie Swan (primo turno, ritiro)
  Kaja Juvan (primo turno)
  Katarina Zavatska (terzo turno)
  Elena Rybakina (primo turno)
  Mai Hontama (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie del giocatore, per andare nella sua sezione di tabellone.

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Torneo di Wimbledon 2016